Великобритания принимала участие в Зимних Олимпийских играх 2006 года в Турине (Италия) в двадцатый раз, и завоевала одну серебряную медаль. Сборную страны представляли 16 женщин.

Серебро 
 Скелетон, женщины — Шелли Рудман.

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты 
 sports-reference.com

2006
Страны на зимних Олимпийских играх 2006 года